Nudel ist die Bezeichnung für:

 Lebensmittel aus Teig, siehe Teigwaren
 Untergruppe der Teigwaren, siehe Nudel (Lebensmittel)
 in Südösterreich eine gegarte Teigtasche
 mundartlich verschiedene Varianten von Hefegebäck, z. B. Krapfen (Hefeteig) oder Buchteln
 Schwimmnudel, eine Bezeichnung für eine Schwimmhilfe beim Anfängerschwimmen

Nudel ist der Nachname von:
 Ida Nudel, sowjetische, später israelische Bürgerrechtlerin

Siehe auch:

 Die Nudel – Sketch von Loriot
 Nudeln (Mast), die Zwangsfütterung in der Geflügelmast